Ivan Ilić, pianista serbskiego pochodzenia
 Ivan Ilić, serbski siatkarz